Мачигенга:

 Мачигенга — индейское племя, проживающее в Юго-восточном регионе сельвы Перу
 Мачигенга — язык одной из народностей перуанской Амазонии